Chamizal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chamizal, Oaxaca, ort, Santa Cruz Itundujia, 
 Chamizal, Puebla, ort, Coronango, 
 Chamizal, Guerrero, ort, San Marcos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar